est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles ayant vécu durant le Trias inférieur dans ce qui est actuellement le nord-est de l'Uruguay. Une seule espèce est connue, , décrit en 2012 à partir de plusieurs restes fossiles découvert dans la formation de Buena Vista. Le taxon partage de nombreux points communs avec les Rhinesuchidae et les Lydekkerinidae, ce qui fait dArachana une forme transitionnelle situé entre les stéréospondyles basaux et plus avancés.

Découverte 

Arachana est connu grâce à l'holotype catalogué FC-DPV 1369, un crâne presque complet conservé en trois dimensions qui n'a pas été déformé. Il a été collecté dans la localité de Colonia Orozco, au sein de la , du bassin de Norte. La formation s'étend sur une période géologique situé entre le Permien et le Trias, et il n'est pas certain que FC-DPV 1369 ait été trouvé dans des roches au-dessus ou en dessous de la frontière.

Description 

Arachana partage plusieurs caractères avec les rhinésuchidés. Par exemple, il a une grosse tête avec des orbites placées légèrement derrière la mi-longueur du crâne. La surface du crâne est profondément piquée et les marges des régions des joues sont lisses et convexes. L'os basioccipital à l'arrière du crâne est petit. Au palais, l'os ptérygoïde est relié au vomer par une saillie appelée branche palatine. La branche rameuse sépare les vacuités interptérygoïdiennes, deux grands trous du palais. Chez de nombreux temnospondyles, les os palatins et ectoptérygoïdes touchent également les vacuités, mais chez Arachana et les rhinésuchidés, la branche palatine exclut ces os des marges de vacuité.

Arachana possède également les caractéristiques d'un groupe plus dérivé de stéréospondyles appelés lydekkérinidés. Chez Arachana et les lydekkérinides, l'échancrure otique à l'arrière du crâne est peu profonde et n'est pas touchée par l'os supratemporal comme c'est autrement le cas chez les temnospondyles. Les sillons sensoriels, des rainures dans le crâne qui maintenaient un système de ligne latérale, traversent l'os lacrymal mais ne sont pas fortement inclinés comme chez les autres temnospondyles. Sur les palais des Arachana et les lydekkérinidés, les rangées de dents palatines sont relativement petites et le corps principal de l'os ptérygoïde est couvert de petites saillies. Aucune de ces caractéristiques n'est présente chez les rhinesuchidés, ce qui suggère quArachana était une forme transitionnelle entre les stéréospondyles basaux comme les rhinesuchidés et des formes plus avancées comme les lydekkérinidés.

Les caractéristiques de transition dArachana le placent dans le cadre de toute une faune de transition qui existait autour de la limite Permo-Trias. Bien qu'il soit incertain si Arachana a vécu avant ou après l'événement d'extinction Permien-Trias, sa position de transition montre que certains temnospondyles se diversifiaient plutôt que de diminuer à travers la frontière.

Phylogénie 
Vous trouverez ci-dessous un cladogramme issu de l'analyse de Piñeiro  (2012) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli

Liens externes 

Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 2012
Paléontologie en Uruguay